Аэропорт Гбадолите (фр. Aéroport de Gbadolite) (IATA: BDT, ICAO: FZFD) — аэропорт, обслуживающий Гбадолите, столицу провинции Северное Убанги в Демократической Республике Конго. Аэропорт находится в деревне Моанда, в 6 км к юго-западу от Гбадолите.

Ненаправленный маяк Гбадолите (идентификатор: BLT) расположен в 5,2 морских милях (9,6 км) к востоку-северо-востоку от аэропорта. Gbadolite VOR/DME (Идентификатор: BLT) расположен на поле.

История 
Президент Заира Мобуту построил аэропорт специально, чтобы он мог летать на Air France Concorde чартерными рейсами в Париж и другие места.

Примечания

Ссылки 
 Gbadolite Airport at OpenStreetMap
 
 
 Gbadolite on the BBC

Аэропорты Демократической Республики Конго